

Geografia 
 Colombia
 Bajo Cauca Antioquia – sottoregione del dipartimento di Antioquia
 Messico
 San Baltazar Yatzachi el Bajo – comune nello stato di Oaxaca
 Panama
 Bajo Boquete – comune nella provincia di Chiriquí, distretto di Boquete
 Spagna
 Bajo Cinca – comarca dell'Aragona
 Bajo Guadalentín – comarca della Regione di Murcia
 Entrín Bajo – comune nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone 
 Darko Bajo – cestista croato

Altro 
 Bajo el sol de la pampa – film muto del 1917 diretto da Alberto Traversa
 Bajo sexto – strumento musicale a dodici corde tipico della musica folk messicana, cubana e caraibica
 Paseo del Bajo – autostrada che attraversa il centro di Buenos Aires